VII Всемирные игры прошли в г. Дуйсбург с 14 по 24 июля 2005 года.

Программа 
В программу входили соревнования по следующим видам спорта:

     Показательные виды спорта

Распределение наград

Ссылки 

Всемирные игры 2005
Июль 2005 года
Спорт в Германии в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге
 Официальный сайт IWGA